Tianba bezeichnet:

 Tianba (Ganluo) (田坝镇), Großgemeinde im Kreis Ganluo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianba (Hanbin) (田坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tianba (Qixingguan) (田坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tianba (Wuxi) (田坝镇), Großgemeinde im Kreis Wuxi der chinesischen Stadt Chongqing
 Tianba (Xuanwei) (田坝镇), Großgemeinde der Stadt Xuanwei der chinesischen Provinz Yunnan
 Tianba (Hanbin) (田坝乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tianba (Huize) (田坝乡), Gemeinde im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tianba (Luding) (田坝乡), Gemeinde im Kreis Luding in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianba (Zhaoyang) (田坝乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhaoyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tianba (Zhenba) (田坝乡), Gemeinde im Kreis Zhenba in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tianba (Zhenyuan) (田坝乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Zhenyuan in der chinesischen Provinz Yunnan